Kølhaling har flere betydninger:

Kølhaling (skibsrengøring)
Kølhaling (straf)